Niemcy:
 Unstruttal – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich
 Unstruttal – gmina związkowa w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Zobacz też:
 Unstruta (niem. Unstrut)